L'impiccato di domani (The Quare Fellow) – opera teatrale di Brendan Behan del 1954
 La valigia del boia (The Quare Fellow) – film del 1962 diretto da Arthur Dreifuss